Niane est un nom de famille ouest-africain d'origine peul, qui peut désigner :
 Abdoul Niane (1988-), nageur sénégalais ;
 Adama Niane (1966-2023), acteur français ;
 Adama Niane (1993-), footballeur malien ;
 Ibrahima Niane (1999-), footballeur sénégalais ;
 Djibril Tamsir Niane (1932-2021), écrivain et historien guinéen ;
 El Hadji Adama Niane (1993-), nageur sénégalais ;
 Katoucha Niane, mannequin (1960-2008), fille de Djibril Tamsir Niane ;
 Mary Teuw Niane (1954-), mathématicien sénégalais.

Homonymie de patronyme
Patronyme peul